Pieter Benjamin Johan Vegilin van Claerbergen (1808-1879), grietman van Haskerland, lid Tweede Kamer
Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen (1878-1942), burgemeester van Haskerland